Lanišće je lahko:
 Lanišće, Kršan (Hrvaška)
 Lanišće, Jastrebarsko (Hrvaška)
 Lanišće, Lanišće (Hrvaška)

Glej tudi 
 Lanišče (Slovenija)